Стоилов () — болгарская фамилия. Имеет женскую форму Стоилова.
 Стоилов, Джёрги (род. 1995) — македонский футболист.
 Стоилов, Константин (настоящая фамилия Константинов; 1853—1901) — болгарский политический деятель, один из руководителей Консервативной партии, создатель Народной партии.
 Стоилов, Румен (1959) — болгарский самбист.
 Стоилов, Станимир (род. 1967) — болгарский футболист и футбольный тренер.
 Стоилов, Симион (1887—1961) — румынский математик, член Румынской академии.
 Стоилов, Стойчо (род. 1971) — болгарский футболист.
 Стоилов, Стоянче (род. 1987) — македонский гандболист.